Шай:

 Шай — служба безопасности, созданная в военизированной организации еврейской самообороны «Хагана» в Палестине во время Британского мандата.
 Шай, Нахман (род. 1946) — израильский журналист и политик.
 Шай Лав (род. 1978) — псевдоним немецкой порноактрисы.